Паноте́ць — священик, піп
 Панотець — ввічлива форма звертання до старих поважних чоловіків
 Панотець — батько стосовно до своїх дітей

Джерела

Посилання